Hitrostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moška štafeta, tekmovanje je potekalo 26. in 27. februarja 2010.

Rezultati 

štafeta moški